Le Classement du GNF 1 toutes saisons confondues est un tableau qui cumule tous les résultats, points, et buts de chaque équipe qui a joué en Championnat du Maroc de football après l’indépendance, depuis sa création sous l'égide de la FRMF en 1956/57.

Le classement qui suit a été établi après la fin de la saison 2014-15.

Au total ce sont 56 clubs qui ont joué au moins une saison en division d'élite, et seulement trois, le Wydad Athletic Club et le Raja de Casablanca et l'Association sportive des FAR qui n'ont jamais quitté cette division depuis la première édition.

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Classement toutes saisons confondues sur www.transfermarkt.us